Alexander von Salzmann (1874-1934) - pittore, scenografo e caricaturista russo
 Jeanne Matignon de Salzmann (1889-1990) – mistica svizzera
 Nathalie De Salzmann de Etievan (1917-2007) – pedagogista georgiana
 Urs Salzmann (n. 1954) – bobbista svizzero

Pagine correlate 
 Saltzman
 Salzman